FC Spartak Trnava é um clube de futebol da Eslováquia que fica em Trnava que disputa a primeira divisão do campeonato nacional, foi fundado em 1923.

Elenco Atual 

 Legenda
 : Atual Capitão

Títulos 
 Campeonato Eslovaco: 2017–18

Spartak Trnava
Clubes de futebol fundados em 1923